Línea 150 puede referirse a:

 Línea 150 de colectivos de Buenos Aires, Argentina.
 Línea M-150 del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar.
 Línea 150 de Montevideo, Uruguay.